Petang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Petang, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Petang, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar